Poupin est un patronyme français, venant du sobriquet qualifiant une personne au visage enfantin.

Personnalités 

  (1934-1973), avocat et homme politique chilien, du gouvernement de Salvador Allende ;
 Christine Poupin (1973-), femme politique française ;
 Victor Poupin (1838-1906), écrivain et député français.

Patronyme français